Суперкубок Угорщини з футболу 1994  — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 серпня 1994 року між чемпіоном Угорщини клубом Вац-Самсунг та володарем кубка Угорщини клубом Ференцварош.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на magyarfutball 
 Матч на rsssf 

1994
Угорщина
Серпень 1994
1994 в угорському спорті